Call Me – canzone di Petula Clark del 1965
 Call Me – album di Al Green del 1973
 Call Me – canzone di Aretha Franklin del 1970
 Call Me – canzone dei Blondie del 1980
 Call Me – singolo dei Diamond Head del 1982
 Call Me – canzone dei Go West del 1985
 Call Me – canzone di Ivana Spagna del 1987
 Call Me – canzone di Bonnie Tyler del 1992
 Call Me – singolo dei Deee-Lite del 1995
 Call Me – canzone di Jamelia del 2000
 Call Me – canzone di Tweet del 2002
 Call Me – canzone di Anna Vissi del 2004
 Call Me – canzone degli UFO del 2004
 Call Me – canzone degli Queen + Paul Rodgers del 2008
 Call Me – EP di Samantha Fox e Sabrina Salerno del 2010
 Call Me – singolo delle Pipettes del 2010
 Call Me – singolo di Nav e Metro Boomin del 2017